Э́ван Уи́льям Буш (, род. 6 марта 1986, Конкорд Тауншип, Огайо, США) — американский футболист, вратарь клуба «Коламбус Крю».

Карьера

Любительская карьера 
Буш учился в католической средней школе в городе Ментор, штат Огайо, и играл футбол в колледже Акрон. Во время учёбы также играл за молодёжный состав «Чикаго Файр», за клубы «Кливленд Интернэшнлс» и «Кейп-Код Крусейдерс» из лиги USL PDL.

Профессиональная карьера 
Начал профессиональную карьеру в 2009 году, подписав контракт с клубом «Кливленд Сити Старз» из Первого дивизиона USL. Перед этим безуспешно пытался подписать контракт с клубом «Сиэтл Саундерс» из MLS. За «Кливленд Сити Старз» дебютировал 30 мая 2009 года в матче против клуба «Чарлстон Бэттери».

18 февраля 2010 года клуб «Кристал Пэлас Балтимор» объявил о подписании контракта с Бушем на один сезон. Проведя один сезон в клубе, 11 марта 2011 года Буш подписал контракт с клубом «Монреаль Импакт» из Североамериканской футбольной лиги. 27 сентября 2011 года Буш удостоился награды «Золотая перчатка», вручаемой лучшим по средним показателям вратарям лиги. 21 октября 2011 года Буш подписал новый контракт с «Монреаль Импакт», чтобы вместе с клубом начать выступление в высшей лиге.

21 ноября 2014 года Буш продлил контракт с «Монреаль Импакт». Буш получил «Золотую перчатку» Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2014/15. 30 ноября 2018 года Буш подписал новый трёхлетний контракт с «Монреаль Импакт».

28 сентября 2020 года Буш был обменян в «Ванкувер Уайткэпс» на пик третьего раунда Супердрафта MLS 2021. За «Ванкувер Уайткэпс» дебютировал 7 октября 2020 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс», в котором совершил пять сэйвов и пропустил три мяча.

14 декабря 2020 года Буш был продан в «Коламбус Крю» за $125 тыс. в общих распределительных средствах. За «Крю» дебютировал 19 июня 2021 года в матче против «Чикаго Файр». По окончании сезона 2021 срок контракта Буша с «Коламбус Крю» истёк, но 10 января 2022 года клуб переподписал игрока на сезон 2022 с опцией продления на сезон 2023.

Достижения 
 
  Монреаль Импакт
 Первенство Канады (3): 2013, 2014, 2019
 
 «Золотая перчатка» Североамериканской футбольной лиги: 2011
 «Золотая перчатка» Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2014/15

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте EuroSport 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки ФК «Кливленд Сити Старз»
Игроки ФК «Кристал Пэлас Балтимор»
Игроки ФК «Монреаль Импакт» (1992—2011)
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Коламбус Крю»